Just Like Heaven (polski tytuł: Jak w niebie) – amerykańska komedia romantyczna z 2005 roku w reżyserii Marka Watersa
 Just Like Heaven – singel (piosenka) grupy The Cure